Zona metropolitana de León puede referirse a:
 La zona metropolitana de León (México).
 El área metropolitana de León (España).